Sancho van Aragón (1410 – Medina del Campo, maart 1416) was een van de Prinsen van Aragón.

Afkomst
Sancho was de vierde zoon van Ferdinand I en Eleonora Urraca van Castilië.

Leven
Hij kreeg op vroege leeftijd al de titel van grootmeester van de Orde van Alcántara, waarbij hij Fernán Rodríguez de Villalobos opvolgde. Het eigenlijke bevel over de ridderorde werd gevoerd door Juan de Sotomayor, die Sancho na diens vroege dood in 1416 opvolgde.

De titel van grootmeester was vaak bestemd voor leden van adellijke families die minder erfden omdat ze oudere broers of zusters hadden. Dit was ook bij Sancho het geval.

In 1414 woonde hij in Zaragoza de kroning bij van zijn vader Ferdinand van Antequera.

Voorouders

Huis Trastámara
Persoon in de 15e eeuw